Jüdischer Friedhof Neuss steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Neuss)
 Jüdischer Friedhof am Glehner Weg, Neuss